Phaeocandelabrum är ett släkte av svampar. Phaeocandelabrum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeocandelabrum